La Diada de l'Esperidió és una diada castellera que se celebra a Tarragona, al Pla de la Seu, el dissabte més proper a Santa Úrsula (21 d'octubre). És la diada de la Colla Jove Xiquets de Tarragona on actuen, a part d'ells mateixos, tres colles convidades, i suposa l'última actuació de la colla local. L'estructura més gran que s'ha fet mai a la diada és el pilar de 8 amb folre i manilles que la Colla Jove va carregar el 2015, l'únic gamma extra de l'Esperidió.

Història 
La Diada de l'Esperidió va ser creada l'any 2003, en una actuació on només va haver-hi la Colla Jove Xiquets de Tarragona. L'any 2004, i en contraposició a la Diada del Pla de la Seu que havien promogut un any abans els Xiquets de Tarragona (i on havien convidat la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca), es va decidir convidar a les altres dues colles punteres del món casteller, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. Així ha estat com, any rere any, s'han anat convocant dues o tres colles foranes.

"L'Espiridió" 
El nom de "l'Esperidió" ve del sobrenom que tenia un dels castellers més importants del , Jaume Tarragó i Plana, casteller insigne per haver descarregat, entre d'altres castells importants, el primer 4 de 9 sense folre, l'any 1881. A la mateixa plaça on hi ha el local de la Jove de Tarragona, la Plaça de l'Esperidió, hi ha una placa que recorda aquest fet.

Edicions de la Diada de l'Espiridió 

Des de l'any 2003, cada dissabte més proper a Santa Úrsula hi ha hagut la Diada de l'Esperidió, on les colles que hi han assistit més vegades han estat la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Cugat i els Bordegassos de Vilanova. Les dades són extretes de la base de dades de la Coordinadora. Aquest n'és l'historial: 

Any 2003

Va ser el dia 14 d'octubre de l'any 2003, a Tarragona.

Any 2004 - 25 anys Colla Jove

Va ser el dia 19 d'octubre de l'any 2004, a Tarragona. La Colla Jove celebrava els seus 25 anys.

III Diada, any 2005

Va ser el dia 8 d'octubre de l'any 2005, a Tarragona.

IV Diada, any 2006

Va ser el dia 21 d'octubre de l'any 2006, a Tarragona.

V Diada, any 2007

Va ser el dia 20 d'octubre de l'any 2007, a Tarragona.

VI Diada, any 2008

Va ser el dia 25 d'octubre de l'any 2008, a Tarragona.

VII Diada, any 2009

Va ser el dia 24 d'octubre de l'any 2009, a Tarragona.

VIII Diada, any 2010

Va ser el dia 23 d'octubre de l'any 2010, a Tarragona.

IX Diada, any 2011

Va ser el dia 22 d'octubre de l'any 2011, a Tarragona.

X Diada, any 2012

Va ser el dia 20 d'octubre de l'any 2012, a Tarragona.

XI Diada, any 2013

Va ser el dia 26 d'octubre de l'any 2013, a Tarragona.

XII Diada, any 2014

Va ser el dia 25 d'octubre de l'any 2014, a Tarragona.

XIII Diada, any 2015

Va ser el dia 24 d'octubre de l'any 2015, al Pla de la Seu de Tarragona.

XIV Diada, any 2016

Va ser el dia 22 d'octubre de l'any 2016, al Pla de la Seu de Tarragona.

XV Diada, any 2017

Va ser el dia 21 d'actubre de l'any 2017, al Pla de la Seu de Tarragona.

XVI Diada, any 2018

Serà el dia 20 d'octubre de 2018

Colles participants 
La següent taula mostra les colles que han participat en la Diada de l'Esperidió i en quin any.

Referències 

Diades castelleres